Apolonka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Apolonka, un village de la voïvodie de Łódź
 Apolonka, un village de la voïvodie de Silésie